Гюгянци може да се отнася за:

 Горно Гюгянци, село в Овче поле, Република Македония;
 Долно Гюгянци, село в Овче поле, Република Македония.